Herschell ist der Familienname folgender Personen:

 Farrer Herschell, 1. Baron Herschell (1837–1899), britischer Jurist und Politiker (Liberal Party)
 Richard Herschell, 2. Baron Herschell (1878–1929), britischer Offizier und Politiker (Liberal Party), Oberhausmitglied